Серена Уильямс — победительница соревнований.

Посев 
Все сеянные теннисистки начинают турнир со второго раунда.

 ' Серена Уильямс (Титул)
  Винус Уильямс (Четвертьфинал)
  Анастасия Мыскина (Отказ)
  Дженнифер Каприати (Третий раунд)
  Елена Дементьева (Финал)
  Ай Сугияма (Второй раунд)
  Вера Звонарева (Третий раунд)
  Надежда Петрова (Полуфинал)
  Паола Суарес (Четвёртый раунд)
  Светлана Кузнецова (Четвёртый раунд)
  Сильвия Фарина-Элия (Третий раунд)
  Елена Докич (Четвёртый раунд)
  Анна Смашнова-Пистолези (Третий раунд)
  Магдалена Малеева (Второй раунд)
  Франческа Скьявоне (Четвёртый раунд)
  Фабиола Сулуага (Второй раунд)
  Мария Шарапова (Четвёртый раунд)
  Маги Серна (Третий раунд)
  Меган Шонесси (Второй раунд)
  Лиза Реймонд (Третий раунд)
  Натали Деши (Четвертьфинал)
  Тина Писник (Второй раунд)
  Динара Сафина(Второй раунд)
  Алисия Молик (Четвёртый раунд)
  Элени Данилиду (Полуфинал)
  Мария Санчес Лоренсо (Третий раунд)
  Даниэла Гантухова (Третий раунд)
  Лина Красноруцкая (Второй раунд)
  Каролина Шпрем (Четвертьфинал)
  Петра Мандула (Второй раунд)
  Елена Лиховцева (Третий раунд)
  Эмили Луа (Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 Сетка основного турнира 

NASDAQ-100 Open 2004